Arvet kan syfta på:

 Arvet (film, 1976) ‒ en film av Alfred Hitchcock
 Arvet (1978) ‒ en film av Richard Marquand
 Arvet (film, 2003) ‒ en film av Per Fly
 Arvet, Rättviks kommun ‒ småort i Rättviks kommun
 -arvet ‒ ett ortnamnsefterled
 Arvet (2019) ‒ en bok av Yrsa Sigurðardóttir